Соревнования по современному пятиборью VIII летней Спартакиады народов СССР проводили в столице СССР городе Москве с 5 по 12 июля 1983 года. В рамках Спартакиады проводился XXXI Чемпионат СССР по современному пятиборью среди мужчин. Награды разыгрывались в личном первенстве и командном зачете. 

Главный судья, судья всесоюзной категории - Л.И. Кузнецов.

Главный секретарь, судья всесоюзной категории - В.Ф. Семенов.

На старт Спартакиады вышли 51 спортсмен (3 спортсмена участвовали только в личном первенстве). В командном турнире за главный приз Спартакиады боролись 16 команд, представлявших союзные республики (кроме Туркменской ССР), города Москвы и Ленинграда.

VIII Спартакиада народов СССР. Мужчины. Лично-командное первенство 
* Победитель и призеры. Личное первенство. Итоговые результаты.

* Победитель и призеры. Командное первенство. Итоговые результаты.

Фехтование. 
5 июля 1983г. Манеж стадиона "Октябрь".

Соревнования начались в 10 утра и только в 9 вечера пятиборцы зачехлили оружие. Более 11 часов длился фехтовальный марафон. Каждому спортсмену пришлось провести 50 боев на один укол (время боя 3 мин.). Лучшим оказался Алексей Хапланов, он одержал 35 побед - 1000 очков. Второе место неожиданно вышел Сергей Куликов (Москва, ВС), который выступает только в личном первенстве. Он выиграл 34 поединка - 978 очков. Третье место у 20-летнего Игоря Шварца- 32 победы (934 очка), он как и Куликов выступает только в личном зачете.

В командном турнире у сильной команды Москвы, за которую выступали Анатолий Старостин, Алексей Хапланов и Василий Нефедов, на старте дела складывались не лучшим образом. Ответственный за подготовку москвичей в фехтовании Олег Хапланов метался по манежу и без конца затевал громкие споры, давая выход темпераменту. И вскоре дела пошли лучше. Москвичи выиграли подряд пять командных встреч, уступив в конце команде Латвии со счетом 4:5. Очень красиво фехтовал Липеев, чуть-чуть подражая манере Павла Леднева, но ему не хватало в первую очередь остроты и итоге  890 очков.

*Результаты. Личное первенство.
 Фехтование.

* Командное первенство. Фехтование.

Конкур. 
6 июля 1983г. Конноспортивный комплекс "Битца".
Маршрут состоял из 15 препятствий (18 прыжков).

Из 51 пятиборца стартовавших в конкуре 6 показали максимальный результат - 1100 очков. Выиграл А. Ливиньш (Латвия). С результатом 1070 очков (один повал) финишировали 13 пятиборцев. Неудача постигла Игоря Шварца и Анатолия Старостина. Им по жребию досталась лошадь по кличке Маскарад. В первом гите Шварц привез 714 очков, а во втором гите Старостин получил еще меньше 604 очка. И в итоге борьба за призовое место в личном первенстве для них была закончена. Лидеры соревнований Хапланов и Куликов получили максимальные 1100 очков. Так же неудачно проехало несколько сильных пятиборцев Ю. Самсонов (Грузия) 780 оч., Евгений Зинковский (РСФСР) 874 оч., В. Сычев (Казахстан) 715 оч.

Конкур.Результаты. Личное первенство.
 Верховая езда.

*Положение после двух видов. Личное первенство.

Плавание. 
7 июля 1983г. Бассейн (50 метровый) Центральный стадион им. В.И. Ленина. Дистанция 300 м.

Лучшим стал Анатолий Авдеев (РСФСР) результат - 3.16,6. Второе время у И. Шварца 3.16,8. Третьим стал Е. Зинковский -3.17,6, этот результат позволил ему подняться с 29 место на 15 в личном зачете. Лидеры выступали в последнем заплыве А. Хапланов проплыл за 3.32,4, а С. Куликов - 3.35,4. Теперь их разделяет 46 очков. Личный рекорд установил олимпийский чемпион Анатолий Старостин 3.23,1.

Плавание командой выиграли пятиборцы РСФСР - 3772 оч., Москва стала второй 3616 оч. и третье место у ленинградцев - 3604 оч. 

Плавание. Личные результаты. 
 Плавание.

* Командное первенство. Положение после трех видов.

*Положение после трех видов. Личное первенство.

Стрельба. Бег 
8 июля 1983г. г. В этот день по регламенту соревнований проводились два вида пятиборья стрельба и бег. 

*Стрельба.
В 10.00 стартовал турнир по стрельбе в Мытищах (Московская область) в открытом тире стрельбища "Динамо". 

Четвертый вид пятиборья основательно перекроил турнирную таблицу. Лишь лидеру Алексею Хапланову удалось сохранить лидирующее положение - 197 (1066 оч.). Сергей Куликов, проигрывал Хапланову 46 очков, и все знали, что он отлично бежит. Стало быть, покажи Куликов в тире результат 194-195 очков и быть ему чемпионом. Но не сумел справиться с волнением и выбил 187 (серии: 48, 45, 49, 45), в итоге откатился на 11 место. Точно так же не выдержал и Анатолий Авдеев, который был пятым до стрельбы и очень многие считали его одним из вероятных претендентов на чемпионство. Отличное начало 49, 49, 50 и 43. только 12 место после 4 видов. 

Еще один неудачник Спартакиады Игорь Шварц. Этот 20-летний пятиборец стремительно ворвался в лидеры отечественного пятиборья. Чемпион мира среди юниоров 1982 года, успешно выступал в серии крупных международных соревнований. На спартакиаде ответственность во много раз выше, чем в любом турнире. И Шварц не сумел совладать с напряжением борьбы, сначала неудача в конкуре и вот провал в стрельбе. Всего 175 очков из 200 возможных с двумя промахами (38, 48, 39, 50). 

Неудачное выступление в стрельбе Авдеева лишило команду РСФСР лидерства. На первое место вышла команда Москвы, которая показала второй результат в стрельбе (Хапланов-197, Старостин-196 и Нефедов-195).

*Стрельба. Личные результаты. 
 Стрельба.

*Личное первенство. Положение после четырех видов.

* Командное первенство. Положение после трех видов.

 Кросс.* Бег.
8 июля 1983г. 

18.00: Легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Конноспортивный комплекс "Битца". 

Дистанция 4000 м. Спортсмены стартовали друг за другом через 1 минуту. 

Лидер соревнований Алексей Хапланов стартовал последним под 51 номером. Собственно сомнений кто станет чемпионом Спартакиады в личном зачете не было. У ближайшего соперника Соколова из Ленинграда он выигрывал  более 100 очков. К тому же турнирное положение сложилось так, что следом за Хаплановым в ней стояли пятиборцы, в основном не бегущие. Так и получилось Алексей Хапланов финишировал с результатом - 13.23, набрал в сумме 5498 и завоевал звание чемпиона Спартакиады и звание чемпиона СССР в личном первенстве. Обладателем серебряной медали стал Сергей Степин, москвич, армеец, который проходил службу в Узбекистане.  

Основная борьба развернулась за бронзовую медаль между Сергеем Куликовым и Анатолием Авдеевым. И как это ни досадно было Куликову, державшемуся за Хаплановым до стрельбы, у него получилось в сумме всего на одно очко меньше (1 секунда в беге) чем у Авдеева. Одно очко и цена этому очку - бронзовая медаль. 

Соревнования по бегу выиграл Анатолий Старостин (Москва) - 12.45,0, вторым был В. Казаков (Киргизия) -12.49,0, третье место в беге занял А. Авдеев - 12.52,0 и  четвертое время показал А. Дорошенко (Латвия) - 12.53,0.

*Бег. Личные результаты. 

*Бег. Командные результаты.

Итоги чемпионата 
 Итоговые результаты.

Источники. Литература 
 
 
 
 Панорама спортивного года, 1983. — : «Физкультура и спорт», 1984. С. 125—126.

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета "Советский спорт"

1983
1983
Летняя Спартакиада народов СССР 1983
Спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты СССР в 1983 году